Kasey C. Keller (Lacey, 29 de Novembro de 1969) é um ex-futebolista estadunidense que atuava como goleiro.

Biografia

Origens
Keller começou a jogar em nível profissional em 1988, no Portland Timbers. Jogou dez partidas pelo time do Oregon.

Inglaterra
Após deixar os EUA, Keller foi jogar no Millwall F.C., onde ficou até 1996, quando foi jogar no Leicester City onde conquistou a Copa da Liga Inglesa na temporada 1996-1997.

Atuação na Espanha
Keller teve uma rápida passagem na Espanha, pelo Rayo Vallecano de Madri. Mas depois ele retornou à Terra da Rainha.

Tottenham, Southampton e Mönchengladbach
Kasey Keller voltou à Inglaterra para jogar no Tottenham Hotspur. Pelo clube londrino, ele fez 85 partidas, até ser emprestado ao Southampton F.C.. Lá, ele disputou só quatro jogos até ser transferido ao Borussia Mönchengladbach, onde ficou até o fim da temporada.

Fulham
Após o rebaixamento do Mönchengladbach, Keller não estava nos planos do time germânico. A saída foi retornar novamente à Inglaterra, dessa vez pelo Fulham, reencontrando três colegas de seleção: Carlos Bocanegra, Brian McBride e Clint Dempsey.

Seattle Sounders FC

O Seattle Sounders FC, então a mais nova equipe da Major League Soccer (MLS), anunciou oficialmente, em 14 de agosto de 2008, a contratação de Keller . Em sua nova equipe Keller conquistou a US Open Cup em 2009, 2010 e 2011. Após esta última conquista, retirou-se dos gramados.

Seleção dos EUA
Keller disputou o Mundial Sub-20 de 1989 pela seleção Norte Americana, tendo inclusive enfrentado o Brasil que tinha Carlos Germano no gol , Rogério na zaga , e  Leonardo na lateral esquerda.

Keller disputou quatro copas: 1990, 1998, 2002 e 2006. Em 1990, ele foi o reserva de Tony Meola e, em 2002, de Brad Friedel. Em 1998 e 2006, ele foi o titular. Uma de suas mágoas foi não ter sido convocado para a Copa do Mundo de 1994 (caso tivesse ido, hoje ele estaria ao lado do alemão Lothar Matthäus, do mexicano Antonio Carbajal e do italiano Gianluigi Buffon com 5 Copas disputadas). 

A Copa do Mundo de 2006 marcaria a despedida de Kasey da Seleção ianque, mas por pouco tempo, pois retornou algum tempo depois. Com a seleção de seu país conquistou a Copa Ouro da CONCACAF em 2002, 2005 e 2007

Keller tornou-se mais conhecido entre os brasileiros na Copa Ouro da CONCACAF 1998, quando suas defesas ajudaram os EUA em uma vitória histórica sobre a Seleção Brasileira.

Títulos

Internacionais
 Seleção dos EUA
Copa Ouro da CONCACAF: 2002, 2005, 2007

Nacionais
 Leicester City
Copa da Liga Inglesa: 1996-1997
 Seattle Sounders FC
US Open Cup: 2009, 2010, 2011

Prêmios Individuais
Seleção Norte-Americana
Copa Ouro da CONCACAF: 2005 - Seleção Reserva

Ligações externas
Biografia de Kasey Keller no site oficial do Seattle Sounders FC 

Goleiros dos Estados Unidos
Futebolistas do Portland Timbers
Futebolistas do Millwall F.C.
Futebolistas do Leicester City F.C.
Futebolistas do Rayo Vallecano de Madrid
Futebolistas do Tottenham Hotspur F.C.
Futebolistas do Southampton F.C.
Futebolistas do Borussia Mönchengladbach
Futebolistas do Fulham F.C.
Futebolistas do Seattle Sounders Football Club
Jogadores da Seleção Estadunidense de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Futebolistas olímpicos dos Estados Unidos
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2005
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Copa América de 2007
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2007